Февруарска революция може да се отнася до:

 Февруарска революция (1848) — революция във Франция за сваляне на крал Луи-Филип I
 Февруарска революция (1917) — революция в Русия за сваляне на император Николай II